Германия — одна из семи стран, которые в конкурсе песни Евровидение принимают участие с самого первого конкурса 1956 года, и является страной, принимавшей участие в конкурсе наибольшее количество раз. Из 64 участий Германия побеждала всего два раза: в 1982 и 2010 годах. 8 раз занимала последнее место. Лишь раз в истории Германия не участвовала в конкурсе: в 1996 году в результате недопуска при отборе. По этому показателю близки к Германии только Великобритания и Франция, пропустившие 2 конкурса.

После объединения ФРГ и ГДР в 1990 году Германия выступает как единое государство. Причём Восточная Германия в конкурсе никогда самостоятельно не принимала участие.

С 2000 года страна входит в «Большую четвёрку» конкурса (с 2011 — «Большую пятёрку»), что позволяет ей автоматически проходить в финал песенного фестиваля, минуя полуфиналы.

Страна трижды проводила конкурс: в 1957, 1983 и 2011 годах.

По традиции оглашение результатов зрительского и судейского голосования от Германии ведётся из Гамбурга.

За всю историю участия на счету Германии 3421 балл.

Участники 

Германия — одна из стран, принявших участие в самом первом конкурсе 1956 года, где единственный раз в истории страна была представлена двумя исполнителями. В то время страна редко добиралась до ТОП-5.

Однако уже в 70—80-х годах такие артисты, как Катя Эбштайн, группа «Wind», Николь, ставшая первой победительницей от Германии, и другие обеспечили стране почти ежегодное попадание в ТОП-5.

Как и многие страны Западной Европы в XXI веке результаты Германии заметно ухудшились, что связано с «соседским голосованием» восточных стран. Итогом этого стало создание «Большой пятёрки», в состав которой и входит Германия.

Принимающая страна 
Германия трижды проводила у себя конкурс. Первый раз ещё до того, как было введено правило о проведении конкурса победителем конкурса, два других — в результате первого места.

Комментаторы и глашатаи 
В течение многих лет ARD было представлено известными радио- и телекомментаторами, включая таких известных ведущих, как Адо Шлир, Томас Тоттшалк, Йан Хофер, Вольф Миттлер, Фритц Эгнер и Вернер Вайгель. Петер Урбан, на счёту которого самое большое количество комментируемых конкурсов, пропустил лишь 1 конкурс с 1997 года по состоянию здоровья.

Фотогалерея

См. также 
 Евровидение-2011
 Победители «Евровидения»
 Германия на «Детском Евровидении»
 ARD

Примечания

Ссылки 
Краткая история участия Германии на «Евровидении»